Никола́й Самсо́нов:
 Самсонов, Николай Васильевич  (1878—1921) — русский философ, переводчик.
 Самсонов, Николай Георгиевич (1925—2012) — советский и российский языковед.
 Самсонов, Николай Григорьевич (1896—1937) — советский разведчик.
 Самсонов, Николай Никитович — почётный гражданин Тульской области